Екиаша — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Екиаша — село в Саркандском районе Алматинской области.
 Екиаша — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.